Poser und Groß-Naedlitz ist der Familienname folgender Personen:

 Arno von Poser und Groß-Naedlitz (1869–1940), deutscher Generalmajor
 Gottlieb von Poser und Groß-Naedlitz (1713–1784), preußischer Landrat des Kreises Groß-Wartenberg in Schlesien
 Heinrich von Poser und Groß-Naedlitz (1599–1661), deutscher Steuerbeamter und Weltreisender
 Sylvius von Poser und Groß-Naedlitz (1739–1817), preußischer Oberstleutnant, Flügeladjutant Friedrich II. (Preußen)
 Victor von Poser und Groß-Naedlitz (1880–1957), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat

Siehe auch: Poser (Adelsgeschlecht)